Каури — голова змеи () — вид морских брюхоногих моллюсков из семейства каури.

Длина тела 2—4 см. Основной цвет раковины красновато-коричневый, с большим количеством беловатых точек на верхней стороне, которые иногда имеют чёткие продольные линии. Нижняя сторона светло-бежевая. Часто эти раковины продаются с фиолетовым верхом, что достигается путём погружения верхней части раковины в кислоту.

Это один из наиболее распространенных моллюсков, имеет небольшие экологические требования и, следовательно, численность его популяции оценивается в сотни миллионов особей. Название вида связано с рисунком на раковине, напоминающим голову змеи.

Моллюск обитает по всей акватории Индо-Тихоокеанской области — у восточного побережья Африки, Южной Азии и по всему побережью Австралии и на островах Новой Зеландии. Он живёт на кораллах, рифах и скалистых берегах от приливной зоны до глубины 200 метров.

Примечания

Литература 
 Cantera J. R. (1991). «First record of the Indo-Pacific gastropod Cypraea caputserpentis (Linnaeus, 1758) at Isla Gorgona, Colombia». Veliger 34: 85-87.
 Meyer C. 2003. Molecular systematics of cowries (Gastropoda: Cypraeidae) and diversification patterns in the tropics. Biological Journal of the Linnean Society, 79: 401—459. page(s): 411

Каури (семейство)
Животные, описанные в 1758 году
Моллюски Индо-Тихоокеанской области